

Anni
69 – anno del I secolo d.C.
69 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astrologia 
 69 – stilizzazione del segno zodiacale del Cancro (astrologia)

Cinema 
 69 – film giapponese del 2004 con Satoshi Tsumabuki

Erotismo 
 69 – posizione sessuale

Letteratura 
 Sessantanove – romanzo

Matematica 
69 – numero naturale